A 2015. évi Európa-játékok, hivatalos nevén az I. Európa játékok egy több sportot magába foglaló nemzetközi sportesemény volt, melyet 2015. június 12. és június 28. között rendezték meg az azerbajdzsáni Bakuban. A játékok megrendezésével Baku volt az első város, amely európai olimpiát rendezett.

A pályázat

Versenyszámok 
A 2015. évi nyári európai játékokon összesen 30 sportág vett részt, ebből 24 sportág a nyári olimpiai játékokon is szerepel. A sportágak egy részében csak ifjúsági sportolok vettek részt. Több versenyszám közvetlen vagy közvetve a 2016. évi nyári olimpiai játékokra is kvalifikált.

 Asztalitenisz:
 Atlétika: Csak csapat verseny volt.
 Birkózás: egyben Európa-bajnokság
 Cselgáncs: egyben Európa-bajnokság
 Íjászat:
 Kajak-kenu:
 Karate:
 Kerékpár: (országúti kerékpározás, hegyi kerékpározás, BMX versenyszámok)
 Kosárlabda:3x3
 Műugrás: "Ifjúsági versenyzők vettek részt"
 Ökölvívás:
 Röplabda:
 Sportlövészet:
 Strandlabdarúgás:
 Szambó:
 Szinkronúszás:
 Taekwondo:
 Tollaslabda:
 Torna: (akrobatika, aerobic, szertorna, ritmikus gimnasztika és trambulin versenyszámok)
 Triatlon:
 Úszás: "Ifjúsági versenyzők vettek részt"
 Vívás:
 Vízilabda: "Ifjúsági csapatok vettek részt"

Részt vevő országok 
50 ország sportolója képviseltette magát a játékokon. 49 európai és ázsiai állam (+1 részben elismert állam, Koszovó) sportolói vettek részt a játékokon.

 
 
 
  (rendező)

Menetrend

Éremtáblázat 
(A táblázatokban Magyarország és a rendező ország sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Jegyzetek

Források 
 A "Baku 2015" honlapja

 
2015